Корнев, Иван:
 Корнев, Иван Ильич (1901—1945) — Герой Советского Союза.
 Корнев, Иван Меркулович (1884—1931) — русский поэт-самоучка.
 Корнев, Иван Петрович (1928—1969) — Герой Социалистического Труда, управляющий отделением. 
 Корнев, Иван Фёдорович (1906—1990) — Герой Советского Союза.